Satipo (stad), een stad in Peru
Satipo (provincie), een provincie van Peru
Satipo (district), een district van Peru